GP puede referirse a:
 Grand Prix .
 Gran Premio.
 Georgia Pacific, empresa estadounidense.
 Girard-Perregaux, fabricante de relojes.
 Jeep (que podría provenir de General Purpose, abreviado a GP).
 GP disco del cantautor chileno Gepe.
 G.P. (serie) serie de televisión australiana transmitida del 7 de marzo de 1989 al 10 de diciembre de 1996.

Siglas